Difendo il mio amore (Private Number) – film del 1936 diretto da Roy Del Ruth
Difendo il mio amore – film del 1956 diretto da Giulio Macchi